Esparron (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Esparron (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Esparron (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże